Markéta Františka Španělská (španělsky: Margarita Francisca de España; 25. května 1610 – 11. března 1617) byla španělská infantka, která zemřela v dětství.

Život 
Narodila se v Lermě. Byla sedmým dítětem Filipa III. a Markéty Rakouské a jejich čtvrtou dcerou po Anně, Marii a Marii Anně.

Dne 10. června 1610, na svátek Božího těla, byla pokřtěna v katedrále ve Valladolidu arcibiskupem z Toleda Bernardem de Sandoval. Jejími kmotry byli její starší sestra, infantka Anna Mauricia, a samotný vévoda z Lermy. Na počest jejího kmotra přijala jméno Františka.

V šesti letech už uměla číst a psát a číst katechismus. Měla ráda zbožné praktiky.

Zemřela v Alcázaru v Madridu ve věku 6 let. S obvyklou pompou byla převezena do kláštera San Lorenzo de El Escorial. Je pohřbena v deváté komnatě.

Reference 

Španělské infantky
Portugalské infantky
Španělští Habsburkové
Narození 25. května
Narození v roce 1610
Úmrtí 11. března
Úmrtí v roce 1617
Ženy